Hansaplatz ist die Bezeichnung eines Platzes, siehe

 Hansaplatz (Berlin)
 Hansaplatz (Dortmund)
 Hansaplatz (Düsseldorf)
 Hansaplatz (Hamburg)
 Hansaplatz (Köln)
 Hansaplatz (Königsberg), heute „Siegesplatz“ (Площадь победы), Kaliningrad